Skeggöxl kan syfta på följande platser:

Island 

 Skeggöxl (berg), Västlandet, 
 Skeggöxl (kulle), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar